Paul Brousse

Esistono più comuni francesi con questo nome

La Brousse
Brousse – Creuse
Brousse – Puy-de-Dôme
Brousse – Tarn